Es gibt zwei Briefe des Paulus an die Thessalonicher:

 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher
 2. Brief des Paulus an die Thessalonicher